L'Espurna (Mallorca), candidatura electoral de signe mallorquinista
 L'Espurna AJIB, o L'Espurna – Assemblea de Joves Independentistes de Badalona, organització independentista de Badalona